Niosi ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Niosi (1909–1987), kanadischer Bandleader, Klarinettist, Saxophonist und Komponist
 Chris Niosi (* 1988), US-amerikanischer Animator und Synchronsprecher